In der Antike lassen sich wenigstens 24 Städte mit dem Namen Antiochia () nachweisen. Dabei handelt es sich teilweise um hellenistische Neugründungen und teilweise um Umbenennungen aus hellenistischer Zeit. Die Städte sind nach verschiedenen hellenistischen Herrschern mit Namen Antiochos benannt. Von größerer Bedeutung waren:
 Antiochia am Orontes, das heutige Antakya
 Belagerung von Antiochia, Teil des Ersten Kreuzzugs in den Jahren 1097 und 1098
 Belagerung von Antiochia (1268), besiegelte das Ende des Kreuzfahrer-Fürstentums Antiochia
 Antiocheia Chosroou, auch Weh Antiok Chosrau, am Tigris nahe Seleukeia-Ktesiphon in Mesopotamien
 Antiochia am Chrysoroas, siehe Gerasa 
 Antiochia Kallirhoe, anderer Name von Edessa in Mesopotamien, heute Şanlıurfa in der Türkei
 Antiochia am Kragos in Kilikien
 Antiochia am Mäander in Karien
 Titularbistum Antiochia ad Maeandrum
 Antiochia Margiana in Parthien, das heutige Merw
 Antiochia in Media in der Persis, das heutige Nehawand
 Antiochia in Pisidien
 Titularerzbistum Antiochia in Pisidien
 Antiochia am Pyramos in Kilikien, siehe Mallos
 Antiochia am Saros in Kilikien, das heutige Adana
 Antiochia am Tauros, siehe Perrhe in Kommagene
 Antiochia Tharmata
 Antiochia am Tigris, zunächst Alexandria am Tigris, später Charax Spasinu
 Titularbistum Antiochia Parva

Des Weiteren steht Antiochia für:
 Fürstentum Antiochia, Kreuzfahrerstaat

Siehe auch:
 Departamento de Antioquia
 Antioch